Langtoft (East Riding of Yorkshire), een plaats in het Engelse graafschap East Riding of Yorkshire
 Langtoft (Lincolnshire), een plaats in het Engelse graafschap Lincolnshire